Anthony Richard „Tony” Pulis (Pillgwenlly, 1958. január 16. –) walesi labdarúgó hátvéd. 1992 óta vezetőedzőként tevékenykedik. 2014-ben, a Crystal Palace vezetőedzőjeként érdemelte ki az Év menedzserének járó trófeát a Premier League-ben.

Játékos Statisztikái

Klubokban

Edzői statisztika
2020. december 26-án lett frissítve.

Jegyzetek

Források 
Tony Pulis adatlapja a weltfussball.at oldalon 

1958-ban született személyek
Walesi labdarúgók
A Bristol Rovers labdarúgói
A Bournemouth labdarúgói
A Gillingham labdarúgói
A Plymouth Argyle vezetőedzői
A Middlesbrough vezetőedzői
Labdarúgóhátvédek
Walesi labdarúgóedzők
Élő személyek
A Premier League edzői